Oberschaar bezeichnet:

 Oberschaar (Halsbrücke), einen Ortsteil von Halsbrücke (Lkr. Mittelsachsen)
 Oberschaar (Leubsdorf), einen Ortsteil von Leubsdorf (Sachsen) (Lkr. Mittelsachsen)
 Oberschaar (Mildenau), einen Ortsteil von Mildenau (Erzgebirgskreis, Sachsen)